Idée, une façon de faire, plus ou moins originale, qu'un individu ou un groupe d'individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l'action ou de la création artistique ;
 En philosophie, et plus particulièrement chez Platon, une Idée ou une Forme (εἶδος) est l'une des entités métaphysiques décrites dans sa Théorie des formes ;
Émile Idée (1920-), un coureur cycliste français ;
Jean-Claude Idée (1951-2022), un metteur en scène et dramaturge franco-belge ;
 Idées, revue française fondée en 1941 et disparue en 1944 ;
 Idées, revue française fondée en 1969.